Kirton steht für:

 Kirton (Lincolnshire) 
 anderer Name der englischen Kleinstadt Crediton

Kirton ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Kirton (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Earle Kirton (* 1940), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Jude Kirton-Darling (* 1977), britische Politikerin
 Lew Kirton (* 1960), Schlagzeuger
 Patrick Kirton (* 1936), englischer Squashspieler

Sonstiges:
 Kirton Island, Insel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika